Collegio elettorale di Bologna II – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Bologna II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Bologna II – collegio elettorale della Repubblica Italiana